

Toponyme 

 Branica, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Branica, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Branica-Kolonia, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Branica, un village dans la voïvodie de Mazovie.

Patronyme 

 Marko Branica (1931-2004), un chimiste croate.